Tasiusaarsuk bezeichnet:
 Tasiusaarsuk (Bucht, Aasiaat, östlich) (auch Tasiusaarsuit), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tasiusaarsuk (Bucht, Aasiaat, westlich), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tasiusaarsuk (Bucht, Arfersiorfik), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusaarsuk (Bucht, Nassuttooq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusaarsuk (Bucht, Alluitsup Kangerlua), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasiusaarsuk (Bucht, Tasermiut Kangerluat), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasiusaarsuk (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland